Съюз на демократичните сили може да се отнася за:
 Съюз на демократичните сили (България)
 Съюз на демократичните сили (Република Конго)
 Съюз на демократичните сили (Франция)